Almarza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almarza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Almarza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar